Ramsauer ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Ramsauer (* 1959), Schweizer Anwalt, Politiker (Grüne) und Autor
 Bertha Ramsauer (1884–1947), deutsche Erwachsenenpädagogin
 Birgit Ramsauer (* 1962), deutsche bildende Künstlerin
 Carl Ramsauer (1879–1955), deutscher Physiker
 Dieter Ramsauer (1939–2021), deutscher Erfinder
 Ernst Ramsauer (1874–1934), österreichischer Jurist und Politiker
 Gottfried Ramsauer (1827–1904), deutscher Lehrer und Prinzenerzieher
 Günther Ramsauer (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Helene Ramsauer (1905–2001), deutsche evangelische Religionspädagogin
 Hertha Larisch-Ramsauer (1897–1972), österreichische Schriftkünstlerin, Buchgestalterin, Gebrauchsgrafikerin und Hochschullehrerin
 Jan Ramsauer (* 1975), Schweizer Radrennfahrer

 Johann Georg Ramsauer (1795–1874), österreichischer Bergwerksbeamter und Archäologe
 Joseph Ramsauer (1905–1976), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Leopold Ramsauer (1874–1916), österreichischer Architekt
 Michael Ramsauer (* 1970), deutscher Maler
 Michael Ramsauer (Regisseur) (* 1974), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Otto Heinrich David Ramsauer (1820–1856), evangelisch-reformierter Theologe und Liederdichter
 Patrik Ramsauer (* 1970), Schweizer Fußballspieler
 Peter Ramsauer (* 1954), deutscher Politiker (CSU)
 Petra Ramsauer (* 1969), österreichische Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin
 Rembert Ramsauer (1910–1955), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Sigbert Ramsauer (1909–1991), österreichischer KZ-Arzt
 Ulrich Ramsauer (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Wolfgang Ramsauer (1913–1999), deutscher Jurist, Landrat in Leonberg

Ferner ist es der Name der Familie
 Ramsauer (Adelsgeschlecht) in Niederösterreich

Siehe auch:
 (137632) Ramsauer, Asteroid des Hauptgürtels
 Ramsauer-Effekt

en:Ramsauer